Full Contact bezeichnet:
 einen Vollkontaktkampfsport, siehe K-1
 Full Contact (Computerspiel), Computerspiel von Team 17 aus dem Jahr 1991
 Full Contact (Film), Film von Ringo Lam Ling-Tung aus dem Jahr 1992